Ferdinand Anne Piestre (1845-1924), peintre français ;
 Pierre-Étienne Piestre (1811-1903), dramaturge français ;